Trešeta je treći studijski album Klape Sagena, objavljen 2014. u izdanju Croatia Recordsa, producenta Joška Ćalete.

Bio je predložen za Porina u kategoriji najboljega folklornoga albuma.

Donosi sedamnaest pjesama, pretežno narodnih napjeva, u klapskoj obradi.

Vanjske poveznice 
 Trešeta na Apple Musicu
 Trešeta na Spotifyu

Albumi iz 2014.
Hrvatski klapski albumi